Сергей Савич:
 Савич, Сергей Александрович (род. 1982) — российский самбист и дзюдоист.
 Савич, Сергей Евгеньевич (1864—1936) — русский математик.